OBBK kan syfta på,
Basketklubben Ockelbo BBK
Basketklubben Oskarshamns BBK